La denominación Virgen de Guadalupe puede referirse a varias advocaciones marianas:

España 
 A la Santa María de Guadalupe, advocación mariana primigenia, venerada en Guadalupe, Cáceres.
 A la Virgen de Guadalupe venerada en Guadalupe, Murcia.
 A la Virgen de Guadalupe venerada en la isla de La Gomera, Canarias, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 A la Virgen de Guadalupe venerada en Úbeda, Jaén.
 A la Virgen de Guadalupe venerada en Teguise, Lanzarote.
 A la Santuario de la Virgen de Guadalupe (Fuenterrabía), venerada en Fuenterrabía, Guipúzcoa.
 A la Virgen de Guadalupe venerada en Valdivia, entidad local menor perteneciente a Villanueva de la Serena (Badajoz).

América 
 A Nuestra Señora de Guadalupe, venerada en México.
 A la Virgen de Guadalupe venerada en Pacasmayo, Perú.